St. Vincent — одноимённый четвёртый студийный альбом американской музыкантки St. Vincent. Он был издан 24 февраля 2014 года в Великобритании и днём позже в США лейблами Loma Vista Recordings и Republic Records. Альбом был спродюсирован Джоном Конглетоном. Все композиции были написаны и предварительно записаны Энной Кларк в Остине, Техас и окончательно записаны на студии Elmwood в Далласе.

Сразу после своего релиза альбом получил признание критиков, он был удостоен премии «Грэмми» в 2015 году в категории «Лучший альтернативный альбом», тем самым St. Vincent стала второй исполнительницей, выигравшей награду с момента её введения в 1991 году, когда она досталась Шинейд О'Коннор. Альбом добрался до 12-й позиции хит-парада Billboard 200 и 21-й позиции хит-парада UK Albums Chart, за первую неделю было продано около 30,000 копий альбома.

Список композиций

Участники записи 

Музыканты
 Энни Кларк — вокальные партии, гитара
 Дэниел Mintseris — синтезатор , пианино , клавесин 
 Бобби Спаркс — Minimoog 
 Homer Steinweiss — ударные 
 Маккензи Смит — ударные 
 Адам Pickrell — Minimoog , клавишные 
 Ральф Carney — рожки 

Производство
 Джон Конглетон — производство, запись, сведение
 Грег Калби — мастеринг

Обложка
 Willo Perron — креативный директор
 Brian Roettinger — дизайн
 Renata Raksha — фотография

Хит-парады

Итоговые хит-парады

История издания

Примечания

Ссылки 

Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом
Альбомы Republic Records
Альбомы St. Vincent
Альбомы арт-рока
Альбомы нойз-попа
Поп-рок-альбомы